Geki (檄) de la Grande Ourse est le plus grand, le plus fort physiquement des Chevaliers de Bronze. Sa puissance réside dans sa force physique non négligeable. Il fut vaincu par Seiya, chevalier de Pégase, lors du premier tour du tournoi galactique. Il a suivi sa formation de chevalier au Canada.

Technique 
 L’étranglement de l’ours (Hanging Bear).

Voix 
Dans la version japonaise, Geki avait la voix de Mikimoto Yuuji.

Dans la version française, Geki était doublé par Henry Djanik (épisode 2), Jacques Richard (épisode 5) et Marc François.

Avenir 

Dans le spin-off Saint Seiya Omega, Geki est devenu maître à la Palestre (camp d'entraînement des jeunes recrues) où il forme entre autres Koga de Pégase.

Chevaliers de Bronze

en:Bear Geki
es:Geki de Osa Mayor
pt:Geki de Urso